|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2005 vond plaats van 3 tot en met 9 oktober 2005 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Nicole Vaidišová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Jekaterina Bytsjkova bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Michaëlla Krajicek uit Nederland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de Oezbeekse wildcard-speelster Akgul Amanmuradova in drie sets. Krajicek wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Adriana en Antonella Serra Zanetti hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Maria Elena Camerin en Émilie Loit won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Russische koppel Anastasia Rodionova en Galina Voskobojeva in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Italiaanse Camerin had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Française Loit twaalf.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Ágnes Szávay uit Hongarije. Zij bereikten de halve finale, waarin zij niet opgewassen waren tegen het Russische koppel Rodionova / Voskobojeva.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tasjkent 2005
Tasjkent